

Musica 
 Punk rock – genere musicale collegato alla cultura punk
 Punk – album dei Decibel del 1977
 Punk – album di Gazzelle del 2018
 Punk – singolo di Gazzelle del 2018
 Punk – album di Young Thug del 2021

Cinema 
 P.U.N.K.S. – film del 1999 diretto da Sean McNamara
 Punks – film del 2000 diretto e sceneggiato da Patrik-Ian Polk

Moda 
 Abbigliamento punk – abbigliamento degli appartenenti alla cultura punk

Società 
 Punk – movimento culturale nato negli anni settanta del XX secolo

Televisione 
 Senza scampo (Punk) – episodio del 1998 della nona stagione della serie televisiva Law & Order - I due volti della giustizia

Altri progetti